Мигелете (Miguelete) — уменьшительная форма испанского имени Мигель (Михаил):

 Соборная кампанила Мигелете — одна из главных достопримечательностей Валенсии
 Мигелете — село в Уругвае